Павел Вениаминович Кузнецов (род. 14 сентября 1956, Ленинград) — , , , . Автор работ по истории русской и западноевропейской философии и литературы.

В 1981 г. окончил философский факультет ЛГУ, .

Профессиональная деятельность 
 1981-87 — Северо-Западный политехнический институт, преподаватель философии;
 1987-90 — лектор общества «Знание»;
 1990-91 — корреспондент газеты «Русская мысль» (Париж);
 1991 — ежегодный альманах «СТ» («Ступени»)  зам. гл. редактора;
 с 1997 — 

Публиковался в журналах «Вопросы философии», «Новый мир», «Звезда», «Октябрь», «Посев», «Новая русская книга», «Новый мир искусства»; в «Независимой газете», «Русской мысли» и др.
Эксперт, руководитель разделов «Гуманитарные науки и самосознание общества», «Русское зарубежье», автор статей издания «Новейшая история отечественного кино. 1986—2000. Кино и контекст». Член редколлегии издательства «Сеанс», член творческого коллектива историко-философского альманаха «Сентенция».

Член Союза писателей СПб, Союза ученых СПб, Петербургской ассоциации кинопрессы, Российского философского общества.

Премии, награды 
 лауреат премии газеты «Русская мысль» Париж, 1992
 лауреат премии журнала «Звезда», 2002
 лауреат премии «П. А.К.»

Библиография. Произведения 
Первые публикации:
 роман «Археолог». — Лондон, изд-во OPI, 1992; СПб, изд-во: Лимбус Пресс, 2003. ISBN 583700078X
 «Историко-философские Эссе». СПб, Алетея, 2006.
 Список публикаций в ЖЗ
 Список публикаций в ж-ле «Сеанс»
Отдельные произведения:
 Метафизика и практика Петербурга. — «Звезда» 2002, № 8
 Евразийская мистерия. — «Новый Мир» 1996, № 2
 Русский лес. Либерализм и демоны революции

Внешние ссылки 
 Историко-философский альманах «Сентенция»
 Петербургская федерация кинопрессы

Википедия:Биографии современников
Выпускники философского факультета Санкт-Петербургского государственного университета